De Zwitserse voetbalclub FC Basel speelt sinds 1963 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Basel

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Zwitserland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Basel
Basel